Византийските монети са златни, сребърни и бронзови, сечени в Източната Римска империя.

Литература 
 Sabatier, „Description gé nérale des monnaies byzantines“ (Париж, 1862)
 Monrad, „Numi antiqui et Byzantinici ex auro, argento et aere“ (Havniae, 1840)
 Saulcy, „Essai de classification des suites monétaires Byzantines“ (Мец, 1836)
 Pinder, „Beiträ ge zur altern Münzkunde“ (Берлин, 1851)
 Köhne, „Die Komnenischen Silbermünzen mit dem heiligen Eugenius“ (СПб., 1848)
 Pfaffenhoffen, „Essai sur les Aspres Comné nats ou blancs d’argent de Trébisonde“ (Париж, 1847).